Stora Enskär kan avse:
 Stora Enskär, Helsingfors – en holme vid Helsingfors stad (fi.:Katajaluoto).
 Stora Enskär, Björneborg – en holme i Björneborgs stad (fi.:Iso-Enskeri).

Se även
Enskär
Enskäret